Darja Andriejewna Storożyłowa (ros. Дарья Андреевна Сторожилова; ur. 4 lutego 1993 w Obnińsku) – rosyjska biegaczka narciarska, srebrny medalistka mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Darja Storożyłowa pojawiła się 25 grudnia 2010 roku w Krasnogorsku, gdzie w zawodach Eastern Europe Cup zajęła 87. miejsce w biegu na 10 km stylem klasycznym. Nigdy nie wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów. W 2015 roku wystartowała na mistrzostwach świata młodzieżowców w Ałmaty, gdzie zdobyła srebrny medal w biegu na 10 km stylem dowolnym. W zawodach tych rozdzieliła na podium Norweżkę Barbro Kvåle oaz Nathalie von Siebenthal ze Szwajcarii.

W Pucharze Świata zadebiutowała 8 marca 2015 roku w Lahti, gdzie zajęła 45. miejsce na dystansie 10 km techniką klasyczną. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła podczas piątego etapu dziesiątej edycji Tour de Ski, zajmując 29. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. Nie startowała także na igrzyskach olimpijskich ani mistrzostwach świata.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

Bibliografia 
 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1993
Ludzie urodzeni w Obninsku